Il doppio del torneo di tennis WCT Tournament of Champions 1984, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori David Dowlen e Nduka Odizor che hanno battuto in finale Ernesto Fernández e David Pate 7-6, 7-5.

Teste di serie

 Peter Fleming /  John McEnroe (semifinali)
 Mike Bauer /  Steve Denton (semifinali)
 David Dowlen /  Nduka Odizor (Campioni)
 Brian Gottfried /  Steve Meister (secondo turno)

 Brad Drewett /  John Fitzgerald (quarti di finale)
 Eddie Edwards /  Danie Visser (primo turno)
 Drew Gitlin /  Larry Stefanki (secondo turno)
 Tracy Delatte /  Johan Kriek (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WCT Tournament of Champions 1984